Huish kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Huish, Torridge, England, Devon, 
 Huish, Wiltshire, England, Wiltshire, 
 Huish, North Devon - en ort i Instow, North Devon, Devon, England
 Huish Episcopi - en ort och civil parish i Somerset, England
 Huish Champflower - en ort och civil parish i Somerset, England
 North Huish - en ort och civil parish i Devon, England
 South Huish - en ort och civil parish i Devon, England

Andra 
 Justin Huish

Robotskapade Storbritannienförgreningar